Фінал кубка Англії з футболу 1997 — 116-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Челсі» і «Мідлсбро».

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1997
Англія
Травень 1997
1997 в англійському спорті